Veternik (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Novi Sad; slednja pa je del Južnobačkega upravnega okraja.

Demografija
V naselju živi 18.626 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 35,1 let (34,4 pri moških in 35,8 pri ženskah). Naselje ima 5.323 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 3,39.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, v glavnem srbsko. 

Prikaz spreminjanja št. prebivalcev v 20. stoletju

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Južnobačkega upravnega okraja